Osoby o tym nazwisku:
 Łukasz Maszczyk – polski bokser
 Zygmunt Maszczyk – polski piłkarz